Micronesia
 Satowan – atollo
 Satowan – municipalità